Герман Александрович Умнов (10 декабря 1937, Иваново — 26 мая 2016) — , мастер спорта СССР по шахматной композиции, чемпион СССР в командном первенстве (1977/1978), призёр личного первенства СССР (1989), судья командного чемпионата СССР (1990/1992).

Спортивные достижения 
Многократный чемпион РСФСР по шахматной композиции. Автор более сотни шахматных композиций, которые завоевали призы на международных и всесоюзных конкурсах.

Многолетний председатель Всероссийской комиссии по шахматной композиции. Воспитал сотни российских шахматных композиторов (очно и заочно).

Судья Республиканской категории по шахматной композиции. Ряд его композиций составлен совместно с П. Арестовым, В. Копаевым, А. Лобусовым.

Этюды 

Следующий этюд Умнова имеет теоретическое значение.
1... Kpc5 2.Kpb7 b4
3.a6 b3 4.a7 b2 
5.a8Ф (пятый и шестой ходы белых можно переставить)
5...b1Ф+ 6.Kpc8
Хотя чёрный король находится в выигрышной зоне, чёрные не могут выиграть позицию с ферзём на b1 (или на b4) — невозможно попадание ферзя на седьмой ряд с шахом. После 6.Kpc7? Фh7+ 7.Kpc8 Фg8+ 8.Kpb7 Фf7+ 9.Kpa6 Фe6+ 10.Kpb7 Фd7+ ферзь на ключевом поле и чёрные выигрывают — 11.Kpb8 Kpb6!
6...Фf5+ 7.Kpb8! Фe5+ 
8.Kpa7! Фa1+ 9. Kpb8! Фh8+ 
10. Kpa7! Ничья

Литература 
 Umnov G. A reciprocal zugwang paradox // «eg».— 137.— July 2000.— p. 192-194.— ISSN-0012-7671

Ссылки 
 
 Статья Германа Умнова в журнале Endgame
 Всё о шахматной композиции

Мастера спорта СССР по шахматной композиции
Шахматисты СССР
Незавершённые статьи о шахматистах
Персоналии:Иваново
Родившиеся в Иванове
Спортсмены Ивановской области